De vierde man ist der niederländische Originaltitel folgender Werke:
 Der vierte Mann (Reve), Roman von Gerard Reve (1981)
 Der vierte Mann (1983), niederländischer Film von Paul Verhoeven (1983)